Rivière Blondeau kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Blondeau (vattendrag i Kanada, lat 47,40, long -78,95), Québec, 
 Rivière Blondeau (vattendrag i Kanada, lat 49,99, long -74,14), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar